Ženská čtyřhra Palermo Ladies Open 2021 probíhala v druhé polovině července 2021. Do deblové soutěže palermského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Arantxa Rusová a Tamara Zidanšeková, jehož členky do turnaje nezasáhly.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený novozélandsko-belgický pár Erin Routliffeová a Kimberley Zimmermannová, který ve finále zdolal Rusky Natelu Dzalamidzeovou a Kamillu Rachimovovou. Po dvousetovém průběhu 7–6(7–5) a 4–6 rozhodl supertiebreak poměrem [10–4]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Na okruhu WTA Tour získaly při třetím společném startu první deblovou trofej. Pro obě to byl i jejich první deblový singlový titul na okruhu WTA.

Nasazení párů 
  Eri Hozumiová /  Čang Šuaj (semifinále, odstoupily)
  Andreea Mituová /  Rosalie van der Hoeková (čtvrtfinále)
  Vivian Heisenová /  Astra Sharmaová (1. kolo)
  Erin Routliffeová /  Kimberley Zimmermannová (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Palermo Ladies Open
WTA Tour 2021